Obedience – disciplina degli sport cinofili
 Obedience thru Suffering – album del gruppo musicale sludge metal Crowbar
 Rally-obedience – disciplina degli sport cinofili